Teton, città dell'Idaho (Stati Uniti d'America)
Teton, fiume dell'Idaho (Stati Uniti d'America)
Diga di Teton, diga che sorgeva sull'omonimo fiume
Teton Range, catena montuosa degli Stati Uniti d'America
Teton Village, census-designated place degli Stati Uniti d'America
Teton Sioux, altro nome con cui è conosciuta la tribù di nativi americani Lakota
Parco nazionale del Grand Teton, parco nazionale del Wyoming (Stati Uniti d'America)
Grand Teton, il monte più elevato dell'omonimo parco nazionale

Pagine correlate 
Contea di Teton